Кэнада () — английская фамилия. Известные носители:

 Кэнада, Джордин (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Кэнада, Рон (род. 1949) — американский журналист и актёр.